Хоронево — название населённых пунктов в России:

 Хоронево — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Хоронево — село в Шумячском районе Смоленской области.